Véhicule initialement de la marque GM Daewoo, la Daewoo Matiz est devenue Chevrolet Matiz en France en 2005.

Cette petite citadine est produite en Corée du Sud et est vendue sous différents pseudonymes, comme Chevrolet Spark, Chevrolet Joy ou encore Pontiac Matiz G2.

Première génération (1998 - 2018) 

La Daewoo Matiz est préfigurée par le concept-car Daewoo Matiz concept présenté au Salon de l'automobile de Séoul 1997, dessiné par ItalDesign.

Deuxième génération (2005 - 2017) 

La Daewoo Matiz II est la remplaçante de la Daewoo Matiz I. Elle a remplacé la première génération en 2005. Ce véhicule est vendu en France sous le nom de Chevrolet Matiz, à partir de  ou  avec les remises.

En 2008, la Daewoo Matiz a droit à un léger restylage portant sur la face avant et les feux arrière.

Troisième génération (2009 - 2011) 

La troisième génération de Matiz a été baptisée Chevrolet Spark en Europe et en Amérique du Nord, Chevrolet Beat en Inde, Holden Barina Spark en Australie ou Daewoo Matiz Creative en Corée et vient remplacer la Daewoo Matiz II.

En 2011, la marque Daewoo disparait en Corée du Sud pour laisser place à Chevrolet, qui y vend ce modèle en tant que Chevrolet Spark.

Elle a été présentée au salon international de l'automobile d’Amérique du Nord à Détroit en . Elle a été commercialisée début 2010 en France et en 2012 aux États-Unis. C'est la version de série du concept-car Chevrolet Beat, exposé au salon de Détroit en 2007. Elle a 5 portes et places assises.

Références

Liens 
 GM Daewoo
 Photographie Daewoo Matiz II

Matiz
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile dessinée par Italdesign